Annat (Schotland)
François Annat, Frans jezuïet